Hansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hansjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Hansjön, Södermanland, sjö i Flens kommun och Katrineholms kommun,  (18,6 ha)
Hansjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (45,1 ha)
Mellan-Hansjön, sjö i Kramfors kommun,  (26,8 ha)
Väster-Hansjön, sjö i Kramfors kommun,  (35,7 ha)
Ytter-Hansjön, sjö i Härnösands kommun,  (17 ha)

Se även
Hannsjön
Hanasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn